Santa Sofia (Istanbul), església construïda al , durant el mandat de Justinià I en Constantinoble, capital de l'Imperi Romà d'Orient 
 Santa Sofia d'Epiro, municipi italià a la província de Cosenza
 Santa Sofia de Casserres, ermita situada a Casserres del Castell, municipi d'Estopanyà, a la comarca de la Ribagorça. Fitxa a
 catedral de Santa Sofia de Kíev, Ucraïna construïda el 1037 per Yaroslav I el Savi considerada un dels edificis més representatius del segle XI
 catedral de Santa Sofia de Nóvgorod, església cristiana a Nóvgorod construïda pel príncep Vladímir II Monòmac al voltant de 1050 basant-se en l'església del mateix nom de Kíev